Danny Blum (Frankenthal, 7 de janeiro de 1991) é um futebolista profissional alemão que joga como atacante. Atualmente, joga pelo .

Carreira 
Danny foi revelado pelo Mannheim em 2004, mas só foi promovido ao profissional em 2010, quando foi transferido para o Sandhausen. Dois anos depois, foi emprestado ao Karlsruher. Em 2014, foi transferido para o Nürnberg. Dois anos depois, o Eintracht Frankfurt contratou o jogador gratuitamente.

Títulos 
 Sandhausen
 3. Fußball-Liga: 2011–12

 Karlsruher
 3. Fußball-Liga: 2012–13

 Eintracht Frankfurt
 Copa da Alemanha: 2017–18

Ligações externas 
 Perfil no Soccerway
 Perfil no oGol

Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do Karlsruher SC
Futebolistas do 1. FC Nürnberg
Futebolistas do Eintracht Frankfurt
Futebolistas da Unión Deportiva Las Palmas
Futebolistas do VfL Bochum